Wyspa Zamkowa – wyspa na Jeziorze Góreckim
 Wyspa Zamkowa – wyspa na Jeziorze Szczytno Wielkie
 Wyspa Zamkowa – wyspa na Rzece Dahme